Husseren ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Haut-Rhin:

Husseren-les-Châteaux
Husseren-Wesserling